Als Weltfußballer des Jahres 2018 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2018
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2018, siehe The Best FIFA Football Awards 2018